Nędza est le nom :
 de la gmina de Nędza, dans le powiat de Racibórz, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Nędza, chef-lieu de cette gmina